Sedgwick é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Sedgwick (Colorado)
Condado de Sedgwick (Kansas)

Desambiguação